Була — багатозначний термін.

Прізвище 

Була — українське прізвище.

Персоналії 
 Оксана Була (* 1989) — українська художниця-ілюстраторка, письменниця, авторка брендів «Tukoni» та «OOMISEH glass jewelry».

Топонім 
 Була () — громада в Німеччині, в землі Тюрингія.

Українські прізвища